Dominic Auger (né le  à Montmagny, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède aussi la nationalité allemande.

Carrière de joueur 
Après quelques années dans les rangs universitaires américain et canadien, il rejoignit un club de  en Allemagne. Depuis ce temps, il évolue maintenant avec les Kassel Huskies dans la ligue élite d'Allemagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Tigers de l'Université de Princeton ||NCAA ||33 ||7 ||16 ||23 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||65 ||15 ||33 ||48 ||76 ||14 ||1 ||11 ||12 ||10
|-
|1998-1999 ||X-Men de l'Université St. Francis Xavier ||SIC ||23 ||2 ||13 ||15 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||X-Men de l'Université St. Francis Xavier ||SIC ||26 ||10 ||16 ||26 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||X-Men de l'Université St. Francis Xavier ||SIC ||25 ||5 ||20 ||25 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||ESV Kaufbeuren ||Oberliga ||52 ||8 ||23 ||31 ||54 ||11 ||2 ||2 ||4 ||36
|-
|2002-2003 ||ESV Kaufbeuren ||2. Bundesliga ||52 ||12 ||32 ||44 ||125 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||ESV Kaufbeuren ||2. Bundesliga Playdowns ||4 ||0 ||0 ||0 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||ESV Kaufbeuren ||2. Bundesliga ||46 ||16 ||24 ||40 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||ESV Kaufbeuren ||2. Bundesliga Playdowns ||8 ||1 ||6 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||ESV Kaufbeuren ||2. Bundesliga ||52 ||14 ||22 ||36 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||ESV Kaufbeuren ||2. Bundesliga Playdowns ||10 ||4 ||6 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||ESV Kaufbeuren ||2. Bundesliga ||52 ||18 ||17 ||35 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||ESV Kaufbeuren ||2. Bundesliga Playdowns ||10 ||2 ||9 ||11 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||SERC Wild Wings ||2. Bundesliga ||55 ||22 ||23 ||45 ||74 ||4 ||3 ||0 ||3 ||16
|-
|2007-2008 ||SERC Wild Wings ||2. Bundesliga ||48 ||7 ||19 ||26 ||60 ||11 ||3 ||5 ||8 ||16
|-
|2008-2009 ||Kassel Huskies ||DEL ||47 ||4 ||15 ||19 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2009-2010 ||EHC Munich ||2. Bundesliga ||22 ||1 ||11 ||12 ||26 ||10 ||2 ||9 ||11 ||10
|-
|Kassel Huskies ||DEL ||31 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Starbulls Rosenheim ||2. Bundesliga ||48 ||9 ||25 ||34 ||54 ||11 ||3 ||8 ||11 ||32
|-
|2011-2012 ||Starbulls Rosenheim ||2. Bundesliga ||46 ||10 || 20||30 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Starbulls Rosenheim ||2. Bundesliga ||46 || 8|| 20|| 28||52 ||13 ||1 ||3 ||4 ||35
|-
|2013-2014 ||Starbulls Rosenheim || DEL2 || 45|| 4|| 20|| 24|| 54|| 11|| 0|| 7|| 7|| 30
|-
|2014-2015 ||Bietigheim Steelers || DEL2 || 46 || 16 || 37 || 53 || 54 || 14 || 7 || 10 || 17 || 32
|-
|2015-2016 ||Bietigheim Steelers || DEL2 || 51 || 15 || 34 || 49 || 57 || 13 || 5 || 7 || 12 || 37
|-
|2016-2017 ||Bietigheim Steelers || DEL2 || 44 || 17 || 18 || 35 || 26 || 15 || 5 || 11 || 16 || 8
|-
|2017-2018 ||Bietigheim Steelers || DEL2 || 51||11||32||43||36||7||1||1||2||4
|-
|2018-2019 || EHC Königsbrunn || Regionalliga || 23 ||12 ||20 ||32 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || EHC Königsbrunn || Regionalliga || 23 ||7 ||20 ||27 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || EHC Königsbrunn || Regionalliga || 4 || 2 || 2 || 4 || 31 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || EHC Königsbrunn || Regionalliga  ||  ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1977
Naissance à Montmagny (Québec)
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur des Kassel Huskies
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur du EHC Munich
Joueur du SC Bietigheim-Bissingen
Défenseur de hockey sur glace